Нита — многозначный термин:
 Нита — уезд в японской префектуре Симане.

Псевдоним 
 Нита Нальди (1894—1961) — американская киноактриса эпохи немого кино.
 Нита Талбот (род. 1930) — американская теле- и киноактриса.